Forel kan syfta på

Personer
 François-Alphonse Forel (1841-1912) schweizisk zoolog och limnograf
 Auguste Forel (1848-1931) schweizisk läkare och naturforskare

Geografi

Schweiz 

 Forel (Lavaux), ort och kommun i kantonen Vaud, 
 Forel, Fribourg, ort i Estavayer kommun i kantonen Fribourg,

Se även 
 Mont Forel, berg på Grönland
 Forell